Михаи́л Марке́лов:
 Маркелов, Михаил Николаевич (1911—1970) — начальник комбината «Востсибуголь», Герой Социалистического Труда.
 Маркелов, Михаил Юрьевич (род. 1966) — депутат Государственной думы (2004—2007), тележурналист.